

Astronomia e astronautica 
1566 Icarus – asteroide near-Earth
Icarus – Cratere meteoritico lunare
Icarus – rivista scientifica di astronomia
Progetto Icarus –  basato sul Progetto Daedalus, consiste nello studio di fattibilità di una astronave interstellare alimentata da fusione nucleare

Cinema 
Icarus – film del 2010 diretto da Dolph Lundgren
Icarus – film del 2017 diretto da Bryan Fogel

Televisione 
 ICARUS – Magazine dedicato agli sport estremi, all'avventura e all'endurance, diffuso da SkySport HD 2, 3, ed Extra dal 2006.

Fumetto 
Icarus (Joshua "Jay" Guthrie) – personaggio dell'Universo Marvel

Musica 
Icarus – gruppo musicale drum and bass britannico
Icarus – singolo dei Kansas del 1975
Icarus – EP dei Periphery del 2011
Icarus – singolo di R3hab del 2016

Onomastica 
 Variante del nome proprio di persona Icaro